Die Bezeichnung deutsche Volleyballnationalmannschaft steht für
 die deutsche Volleyballnationalmannschaft der Frauen
 die deutsche Volleyballnationalmannschaft der Männer

und auch für
 die Männer-Volleyballnationalmannschaft der DDR
 die Frauen-Volleyballnationalmannschaft der DDR